Дэвид Тейлор:
 Тейлор, Дэвид (род. 1943) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Тейлор, Дэвид — австралийский теннисный тренер. Капитан сборной Австралии в Кубке Федерации, личный тренер Саманты Стосур.
 Тейлор, Дэвид (1954—2014) — шотландский футбольный функционер, Генеральный секретарь УЕФА в 2007—2009 годах.
 Тейлор, Дэвид (род. 1965) — валлийский футболист и футбольный тренер.
 Тейлор, Дэвид Джордж Пендлтон (1933—2007) — британский бизнесмен, государственный и колониальный деятель, губернатор Монтсеррата.